Жирово — название населённых пунктов в России:

 Жирово — деревня в Раменском районе Московской области.
 Жирово — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Жирово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

См. также 

 Больше-Жирово
 Большое Жирово
 Мало-Жирово